Memminger bezeichnet Einwohner der Stadt Memmingen.

Memminger ist auch der Name folgender Personen:

 Anton Memminger (Pseudonym: Oswald Stein; 1846–1923), deutscher Verleger und Autor
 Christopher Gustavus Memminger (1803–1888), deutschstämmiger US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Georg Memminger, ehemaliger deutscher Autorennfahrer und heutiger Unternehmer
 Gustav Memminger (1913–1991), Funktionär der Hitler-Jugend und ein deutscher Unternehmer.
 Hans Memminger (1936–2009), deutscher Autor, Filmemacher und Expeditionspaddler
 Johann Daniel Georg von Memminger (1773–1840), deutscher Geograph und Statistiker, Begründer der württembergischen Landesbeschreibung

Memminger ist daneben auch die Bezeichnung für Produkte der Memminger Brauerei.